Gigantolina är ett släkte av plattmaskar. Gigantolina ingår i familjen Schizochoeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Gigantolina